Этьенн Луи Жоффруа (, 12 октября 1725, Париж — 12 августа 1810, Суассон) — французский энтомолог.

Биография 
Э. Л. Жоффруа был сыном Этьенна Франсуа Жоффруа, декана медицинского факультета университета в Париже и профессора медицины в Коллеж де Франс (Collège de France). Отец его умер рано, когда мальчику было пять лет и Этьенн Луи был воспитан матерью.
После успешного окончания колледжа в Бове, он отправился в Париж изучать медицину в Коллеж де Франс. Здесь он прошёл курс анатомии у известного анатомиста Антуана Феррейна, химии — у Гийома Франсуа Руэля, ботаники — у Бернара де Жюссьё, практической медицины — у Жана Астрюка.

После окончания учёбы, с 1748 года Этьенн Луи Жоффруа занялся медицинской практикой и одновременно проводил исследования в области зоологии. Увлёкся также энтомологией и посвятил себя этому занятию. В 1762 году Жоффруа опубликовал свою работу о насекомых городских районов Парижа, в которых использовал новые критерии классификации: отсутствие или наличие, количество, форму и текстуру их крыльев, а также распределение в соответствии с числом сегментов лапок насекомого.

Являлся последователем биномиального номенклатуры Карла Линнея. Приведенные критерии привлекли внимание самого Линнея, который часто цитировал Жоффруа. В 1767 году Этьенном Луи Жоффруа была опубликована работа о наземных и водных брюхоногих моллюсках, обитающих в окрестностях Парижа.

Его исследования органов слуха у человека, рептилий и рыб (1778) явились важным вкладом в сравнительную анатомию.

Жоффруа был скромным и бескорыстным учёным, который не искал почестей. Так, он отказался от предложения Жан Астрюка, занять место на кафедре медицины в Коллеж де Франс. 24 апреля 1798 г. Этьенн Луи Жоффруа был избран членом-корреспондентом Академии наук Франции.

Э. Л. Жоффруа — один самых известных колеоптерологов, главным направлением научной деятельности которого было изучение жуков (насекомых из отряда жесткокрылых, лат. Coleoptera).

Жоффруа был также автором поэм о гигиене (1771) на латинском языке и «Manuel de médecine pratique» (1800), которую он написал на своей ферме недалеко Суассона, где поселился после ухода на заслуженный отдых.

Э. Л. Жоффруа был избран мэром городка Суассон.

Избранные труды 
 Histoire abrégée des insectes qui se trouvent aux environs de Paris, dans laquelle ces animaux sont rangés suivant un ordre méthodique. Paris (1762)
 Entomologia Parisiensis, sive, Catalogus insectorum quae in agro Parisiensi reperiuntur … (1785) (в соавторстве с Антуаном де Фуркруа
 Raité Sommaire des coquilles tant fluviatiles que terrestre qui se trouvent aux environs de Paris (Paris, 1767)
 Hygeine, sive ars, sanitatem conservandi (Paris, 1771),
 Dissertion sur l’organe de l’ouie 1) de l’homme. 2) des reptiles; 3) des poissons (Amsterdam-Paris, 1778)
 Manuel de médecine a l’usage des chirurgiens et des persones charitables… (Paris, 1800)

 Коллекция 

Коллекция, собранная Этьенном Луи Жоффруа в течение жизни, включает в себя большое число типовых экземпляров. В настоящее время она хранится и представляет особую ценность парижского Национального музея естественной истории. В ней представлены экземпляры, датированные 1780 г., которые выделены в особо ценную часть коллекции этого музея.

 Примечания 

 Литература 
 Jean Gouillard (2004). Histoire des entomologistes français, 1750—1950. Édition entièrement revue et augmentée. Boubée (Paris): p. 287
 Jean Lhoste (1987). Les Entomologistes français. 1750—1950. INRA Éditions: p. 351
 Fourcroy, A. F. de. Entomologia parisiensis, sive catalogus insectorum quae in agro parisiensi reperiuntur. Descriptions of new taxa, attributable to Geoffroy E. L. 1785. (Описания новых таксонов, связанные с Жоффруа]

Ссылки 
 Etienne Louis Geoffroy (1725—1810)
 Национальный музей естественной истории в Париже

Энтомологи Франции
Колеоптерологи